Eudolium är ett släkte av snäckor. Eudolium ingår i familjen tunnsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tunnsnäckor
Eudolium